Gustavo Perednik (né en 1956), écrivain argentino-israélien
  (née en 1959), psychologue britannico-israélienne